Municipio de Eldred puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Eldred (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Eldred (condado de Jefferson, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Eldred (condado de Lycoming, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lycoming.
 Municipio de Eldred (condado de McKean, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de McKean.
 Municipio de Eldred (condado de Monroe, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Eldred (condado de Schuylkill, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Schuylkill.
 Municipio de Eldred (condado de Warren, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Warren.